Le gouragué sebat bet est une langue afro-asiatique du groupe gouragué, parlée par les Gouragués en Éthiopie.

Variantes 
Les variantes du sebat bet sont :
 tchaha, parlé dans le woreda de Cheha – la variante la plus étudiée ;
 ezha, parlé dans le woreda de Ezhana Wolene ;
 muher, parlé dans les montagnes de Cheha et Ezhaha Wolene ;
 gura, parlé dans le woreda de Goro ;
 gumer (gwemarra, gʷəmarə), parlé dans le Gumer ;
 inor (enemor), parlé dans l’Enemorina Eaner – le gyeto, l’endegegn et le mesmes sont parfois considérés des dialectes de l’inor.

Écriture

Sources

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Langue en Éthiopie
Inventaire de langues